Azulones puede referirse a:

 los jugadores del equipo español Getafe Club de Fútbol; o
 el nombre común de la planta Centaurea cyanus, hierba conocida como aciano o azulejo.